Kovács Tamás
 Kovács Tamás (1940–2020) legfőbb ügyész
 Kovács Tamás (1942–1999) grafikus
 Kovács Tamás (1943) világbajnok kardvívó, edző, sportvezető
 Kovács Tamás (1960) újságíró
 Kovács Tamás (1968) kézilabdázó
 Kovács Tamás basszusgitáros
 Kovács Tamás harsonás
 Kovács Tamás labdarúgó
 Kovács Tamás Novobátzky Károly-díjas fizikus
 Kovács Tamás (1977) szlovákia magyar Európa- és világbajnok ökölvívó
 Kovács Tamás (1979) történész
 Kovács Tamás Kovács "Moti" Tamás (1981) a Nevergreen és a Honeybeast dobosa
 Kovács Tamás (1983) futó
 Kovács Tamás (1994) színész
Kováts Tamás
 Kováts Tamás (1799–1831) ügyvéd, lapszerkesztő, költő, hites ügyvéd

hasonló nevű személyek
 Kovács Tamás Iván (1972) jogász, nagykövet
 Kováts Tamás József (1783-1841) pannonhalmi főapát
Kovács Tamás György (1966) elméleti fizikus